Чанов — прізвище сім'ї відомих футбольних голкіперів: батька та двох синів.

Відомі носії:
Чанов Віктор Гаврилович (1923—2007)
Чанов В'ячеслав Вікторович (1951)
Чанов Віктор Вікторович (1959)

Російські прізвища